Les Corrompus est un roman de Gilles Martin-Chauffier paru le  aux éditions Grasset et ayant reçu le prix Interallié la même année.

Résumé

Éditions 
Les Corrompus, éditions Grasset, 1998 .

Notes et références 

Roman français paru en 1998
Roman récompensé par le prix Interallié
Ouvrage publié par Grasset
Corruption dans la fiction